Człowiek jest mocny – opowiadanie zawarte w zbiorze Medaliony Zofii Nałkowskiej
 Człowiek jest mocny – zbiór opowiadań historyczno-biograficznych Anny Sosińskiej